spychacz – potoczna nazwa spycharki
 spychacz – pomocnicze urządzenie (dźwignik) stoczniowe do popchnięcia wodowanego statku, jeśli nie rusza, pomimo otwarcia zwalniaczy